Амберна́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюэль-сюр-Тувр. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16009.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-западу от Парижа, в 70 км южнее Пуатье, в 50 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 398 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 220 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 145 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 65,9 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 145 активных работали 133 человека (68 мужчин и 65 женщин), безработных было 12 (9 мужчин и 3 женщины). Среди 75 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 2004 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта